Tepetlampa kan syfta på fyra orter i delstaterna Puebla och Veracruz i Mexiko:

 Tepetlampa, Puebla, Ajalpan, 
 Tepetlampa, Zongolica, 
 Tepetlampa, Tezonapa, 
 Tepetlampa, Tehuipango,